Sandbox oder The Sandbox bezeichnet:

 Sandbox, Testbereich in der Informatik
 SS-N-12 Sandbox, sowjetisches Lenkwaffensystem
 The Sandbox, Videospiel
 The Sandbox (Theaterstück), Theaterstück (1959)

Siehe auch:

 Sandkiste
 Sandkasten (Begriffsklärung)